Ла Тринидад Виста Ермоса има више значења:

 Општина Ла Тринидад Виста Ермоса (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тринидад Виста Ермоса (Ла Тринидад Виста Ермоса, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику